Murga (muziek), een type muziek in Uruguay en Argentinië die traditioneel tijdens het carnaval gespeeld wordt
La Murga, een Argentijnse film uit 1963
Murga (Hongarije), een plaats in het Hongaarse comitaat Tolna
Murga (Spanje), een plaats in de Spaanse gemeente Ayala (Baskenland)
La Murga (de Panama) titel van salsamuziekstuk gezongen door Hector Lavoe

Personen 
Iñaki Plaza Murga, een Spaans musicus uit Baskenland
Ángel Ignacio Murga, een volksplanter in Argentinië
Julián Murga, een militair en volksplanter in Argentinië
Salomon Vilchez Murga, een Peruviaans bioloog
Carli de Murga, een Spaans-Filipijns voetballer